Castle (englisch für „Burg“ und „Rochieren“) steht für:
 Castle (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Castle (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2009–2016)
 Castle-Geysir, Geysir im Yellowstone-Nationalpark, Vereinigte Staaten
 Operation Castle, Serie US-amerikanischer Kernwaffentests

Castle ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Castle (City and County of Cardiff), Stadtteil von Cardiff
 Castle (City and County of Swansea), Stadtteil von Swansea
 Castlelost Castle, Burgruine im County Westmeath, Irland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Castle (Kentucky) im Martin County
 Castle (Oklahoma) im Okfuskee County
 Castle (Utah) im Davis County
 Castle Valley, Dorf in Utah, Vereinigte Staaten

folgender im NRHP gelisteten Objekte:
 Castle Apartments, in Albuquerque, New Mexico, ID-Nr. 86000219
 Castle Clinton National Monument, in New York, New York, ID-Nr. 66000537
 Castle Crest, in Jackson, Mississippi, ID-Nr. 10000131
 Castle Dale High School Shop, in Castle Dale, Utah, ID-Nr. 85000804
 Castle Dale School, in Castle Dale, Utah, ID-Nr. 78002657
 Castle Gardens Petroglyph Site, in Moneta, Wyoming, ID-Nr. 69000189
 Castle Gatehouse, Washington Aqueduct, in Washington, DC, ID-Nr. 75002048
 Castle Hall, in Goldsboro, Maryland, ID-Nr. 75000872
 Castle Heights Academy Historic District, in Lebanon, Tennessee, ID-Nr. 95001507
 Castle Heights Historic District, in Waco, Texas, ID-Nr. 07000495
 Castle Hill Lighthouse, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 88000277
 Castle Hot Springs Resort Historic District, in Castle Hot Springs, Arizona, ID-Nr. 90002123
 Castle on 19th Street, in Cheyenne, Wyoming, ID-Nr. 79002611
 Castle Park Archeological District, in Dinosaur, Connecticut, ID-Nr. 06000055
 Castle Pinckney, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 70000574
 Castle Rock Depot, in Castle Rock, Connecticut, ID-Nr. 74000575
 Castle Rock Elementary School, in Castle Rock, Connecticut, ID-Nr. 84000827
 Castle Station, in Saginaw, Michigan, ID-Nr. 72000652
 Castle Street Row, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000625
 Castle Street Row-Boundary Increase, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 01000120
 Castle Terrace Historic District, in Clinton, Iowa, ID-Nr. 97001607
 Castle Tower Apartments, in Evanston, Illinois, ID-Nr. 84000985
 Castle Williams, in New York, New York, ID-Nr. 72000864

geografischer Objekte in Antarktika:
 Castle Bluff, Klippe
 Castle Crags, Gebirgsgruppe in der Ross Dependency
 Castle Peak, Berg im Grahamland
 Castle Peak (Hongkong), Berg in Hongkong

Siehe auch:
 Castle Hill
 Castle Island
 Castle Rock
 White Castle
 The Castle
 Castel